Stati Uniti d'America
 Pine Valley – CDP della Contea di San Diego, California
 Pine Valley – borough della Contea di Camden, New Jersey
 Pine Valley – città non incorporata della Contea di Washington, Utah
 Pine Valley – città della Contea di Clark, Wisconsin